Flesch Ármin főrabbi, egyházi író (1865–1944)
 Flesch Ármin orvos (1878–1953)